Juan Carvajal ist der Name folgender Personen:

* Juan Carvajal (Kardinal) (um 1400–1469), spanischer Kardinal und päpstlicher Diplomat
 Juan de Carvajal (Konquistador) (um 1510–1546), spanischer Konquistador
 Juan García de Carvajal (1527–1595), spanischer Konquistador